Rue Wellington peut désigner :
 Rue Wellington (Montréal), une rue de Montréal (Québec, Canada)
 Rue Wellington (Ottawa), une rue d'Ottawa (Ontario, Canada)
 Rue Wellington (Sherbrooke), une rue de Sherbrooke (Québec, Canada)

Wellington